Familie
 Anciaux Henry de Faveaux, Belgische adellijke familie

Personen met de achternaam Anciaux
 Bert Anciaux, Belgisch politicus
 Etienne Anciaux, Belgisch politicus
 Koen Anciaux, Belgisch politicus
 Louise Anciaux, Belgisch directrice van een kinderopvangtehuis en Rechtvaardige onder de Volkeren
 Vic Anciaux, Belgisch politicus